Князь Фёдор Мстилавский: Мстиславский, Фёдор Иванович (XVI век — 1622) — последний князь из рода Мстиславских, глава Семибоярщины (1610—1612) и Земского собора 1613 года.
 Мстиславский, Фёдор Михайлович (ум. 1537) — московский боярин, дед предыдущего.